Анатолий Анатольевич Красотин (21 февраля 2000, Экибастуз, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Аксу».

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начинал в 2018 году в составе клуба «Экибастуз» в первой лиге.

В январе 2021 года подписал контракт с казахстанским клубом «Аксу». 5 марта 2022 года в матче против клуба «Атырау» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (0:0), выйдя на замену на 69-й минуте вместо Изата Кулжанова.

Клубная статистика

Достижения 
 «Аксу»
 Победитель Первой лиги Казахстана: 2021

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Экибастуз»
Игроки ФК «Аксу» Аксу